Ein Neotyp ist ein

 nachträglich ausgewähltes Referenz-Exemplar biologischer Lebensformen, siehe Typus (Nomenklatur)
 zur Neubestimmung von Mineralzusammensetzungen ausgewähltes Referenzmaterial, siehe Typmaterial#Typarten